Ledizione 1989-90 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Újpesti Dózsa SC, che conquista il suo diciannovesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu József Dzurják del Ferencvárosi TC con 18 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 Újpesti Dózsa SC campione d'Ungheria 1989-90.
 Haladás Vasutas SE e Volán FC retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.
 Budapesti Honvéd SE e Debreceni VSC salve dopo i playout.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1990-1991: Újpesti Dózsa SC qualificato.
 Coppa UEFA 1990-1991: MTK Hungária FC e Ferencvárosi TC qualificate.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1989
Calcio nel 1990
Campionato ungherese di calcio